Black Wolf ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Black Wolf (Kansas), im Ellsworth County
 Black Wolf (West Virginia), im McDowell County
 Black Wolf (Wisconsin), im Winnebago County
 Black Wolf (Town), Town(ship) im Winnebago County, Wisconsin
 Black Wolf Point, im Winnebago County, Wisconsin

Sonstiges:
 Black Wolf Meadow Creek, Fließgewässer im Clackamas County, Oregon